orlica (Ichthyaetus ichthyaetus) – gatunek ptaka z rodziny mew
 orlica (Pteridium) – rodzaj paproci
 Orlica (1084 m) – najwyższy szczyt polskiej części Gór Orlickich
 Orlica – rzeka we wschodnich Czechach
 „Orlica” – schronisko turystyczne w Zieleńcu (Góry Orlickie)
 „Orlica” – schronisko górskie w Szczawnicy (Pieniny)
 Orlica (Pół Orła) – polski herb szlachecki
 Orlica – wieś w Bułgarii
 Orlica – szczyt górski we Wschodnich Rodopach, w Bułgarii
 Orlica – szczyt górski w Starej Płaninie, w Bułgarii
 „Orlica”  („Орлица”) – rosyjski transportowiec lotniczy